Livro do Êxodo - segundo livro da Torá e da Biblia cristã
Ou ainda:
Exodus (filme) - de 1960
Exodus: Gods and Kings filme de 2014
Exodus (navio) - usado por judeus fugitivos em 1947
Exodus (romance) - de Leon Uris, publicado em 1958
Exodus (Lost)
Exodus (Magic: The Gathering)

Música
Exodus (álbum de Bob Marley & The Wailers)
Exodus (álbum de Hikaru Utada)
Exodus (álbum de EXO)
"Exodus", canção de EXO
Exodus (banda estadunidense) - de thrash metal
Exodus (banda polonesa) - de rock progressivo
Êxodus - primeira banda brasileira de rock cristão

Ver também
 Êxodo

Desambiguação